Małgorzata Mikołajczak ist der Name folgender Personen:

* Małgorzata Mikołajczak (Wissenschaftlerin) (* 1966), polnische Literaturforscherin
 Małgorzata Mikołajczak (Schauspielerin) (* 1991), polnische Schauspielerin